INFJ é um tipo psicológico da teoria MBTI. Esse tipo é considerado a personalidade mais rara entre todos os outros tipos, segundo algumas pesquisas, tendo somente 1,5% segundo a frequência na população nos Estados Unidos.

O INFJ (Introvertido Intuitivo de Sentimento e Julgamento) é o tipo de personalidade mais bem conhecido da tipologia Jung. Frequentemente descrito como sendo o tipo mais profundo, misterioso, misticamente inteligente e de acordo com inúmeras fontes, o mais raro dos 16 tipos com uma incidência de 1% da população. O INFJ é muitas vezes descrito como sendo extremamente privado, difícil de se conhecer, possuindo uma natureza complexa e pode parecer uma pessoa estranha aos olhos dos outros, parecendo extremamente reservado e distante.

Os INFJs realmente compartilham uma combinação única de características: apesar de terem uma fala mansa, possuem opiniões fortes e lutarão até o fim pelo que acreditam ser o certo. Eles são decididos e fortes, mas raramente usarão essa energia para ganho pessoal – os INFJs agem com criatividade, imaginação, convicção e sensibilidade, não para criar vantagem, e sim para criar equilíbrio. O igualitarismo e o carma são ideias muito atraentes para os INFJs, e eles tendem a acreditar que nada irá ajudar tanto o mundo como o amor e a compaixão, para amolecer o coração dos tiranos.

Para os INFJs, o mundo é um lugar cheio de desigualdades – mas isso pode mudar. Nenhum outro tipo de personalidade é melhor para resolver algo que está errado, não importa o quão grande seja. Os INFJs só precisam se lembrar de que, enquanto estão ocupados cuidando do mundo, precisam cuidar também de si mesmos.

A dicotomia do tipo INFJ

INFJ - Introversão, iNtuição, sentimento (Feeling), Julgamento

População
 
 Total: 1,5% 
 Sexo Masculino: 0,5% 
 Sexo Feminino: 1%

Profissões com afinidade

 Psicólogo
 Psiquiatra
 Médico
 Dentista
 Advogado
 Músico
 Ator
 Artista
 Arquiteto
 Analista de sistemas
 Assistente social
 Consultor
 Cientista
 Cineasta
 Designer
 Dentista
 Nutricionista
 Editor
 Escritor
 Programador
 Professor
 Especialista em computação
 Consultor
  Administrador da área médica
 Terapeuta
 Intérprete
 Tradutor
 Bibliotecário
 Compositor
 Terapeuta ocupacional
 Filósofo
 Fotógrafo
 Web designer
 Psicoterapeuta
 Procurador
  Educador religioso
 Pesquisador
 Sociólogo
 Professor
 Fonoaudiólogo
 Especialista em mídia
 Astrônomo
 autônomo

Pessoas com a personalidade INFJ

Famosos históricos e atuais 

 Osama Bin Laden
 Taylor Swift
 Mahatma Gandhi
 Martin Luther King
 Nelson Mandela
 Madre Teresa
 Marie Kondo
 Jesus
 Lady Gaga
 Nicole Kidman
 Morgan Freeman
 George Harrison
 Goethe
 Platão
 Mahatma Gandhi
 Zendaya
 Joana D'arc
 Pythagoras

Personagens Fictícios 

 Elsa (Frozen)
 Loki (mitologia nórdica)
 Daenerys Targaryen (Game of Thrones)
 Itachi Uchiha (Naruto)
 Lexi Howard (Euphoria)
 James (The end of the f***ing world)
 Will Graham (Hannibal)
 (esta versão) (Harry Potter)
 Lisa Simpson (The Simpsons)
 Kyle Broflovski (South Park)
 Remus Lupin (Harry Potter)
 Ted Mosby (How I Met Your Mother)
 Vision (heróis da Marvel)
 Aragorn (The Lord of the Rings)
 Tadashi Hamada (Big Hero)
 Esther Coleman (A órfã)
 Theo Sharpe (Bridgertons)
 Mestre Oogway (Kung Fu Panda)

Ver também
 MBTI

Ligações externas 
 http://www.infj.org/index.html
 http://www.mypersonality.info/personality-types/infj/
 http://similarminds.com/jung/infj.html
 http://www.typelogic.com/infj.html

Psicologia analítica
Personalidade